Micești se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Micești, Alba
 Micești, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Micești, Cluj
 Casele Micești, Cluj

Vezi și 
 Micu
 Mica
 Miculești
 Miclești
 Micescu

Toponime românești